

Піщанська сільська рада — сільське поселення, Щучанський район, Курганська область

Піщанська сільська рада — сільська рада, Волинська область, Камінь-Каширський район
 Піщанська сільська рада — сільська рада, Волинська область, Шацький район
 Піщанська сільська рада — сільська рада, Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Піщанська сільська рада — сільська рада, Донецька область, Покровський район
 Піщанська сільська рада — сільська рада, Київська область, Білоцерківський район
 Піщанська сільська рада — сільська рада, Одеська область, Балтський район
 Піщанська сільська рада — сільська рада, Полтавська область, Кременчуцький район
 Піщанська сільська рада — сільська рада, Полтавська область, Решетилівський район
 Піщанська сільська рада — сільська рада, Сумська область, Сумська міська рада
 Піщанська сільська рада — сільська рада, Харківська область, Красноградський район
 Піщанська сільська рада — сільська рада, Харківська область, Куп'янський район
 Піщанська сільська рада — сільська рада, Черкаська область, Золотоніський район

Див. також 
 Піщанська селищна рада